Евгений Лебединский:
 Лебединский, Евгений Васильевич (1873 — ?) — генерал-майор, командующий Кавказским фронтом с декабря 1917 года по май 1918 года.
 Лебединский, Евгений Алексеевич (1869—1915) — полковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны и кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.